Margaret Smith Court e Lesley Turner hanno battuto in finale Robyn Ebbern e Billie Jean Moffitt 1-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Margaret Smith Court /  Lesley Turner (Campionesse)
 Norma Baylon /  Maria Bueno (semifinali)
 Robyn Ebbern /  Billie Jean Moffitt (finale)
 Deidre Keller /  Christine Truman (secondo turno)

 Ann Jones /  Judy Tegart (quarti di finale)
 Carole Graebner /  Rosie Darmon (semifinali)
 Françoise Dürr /  Jeanine Lieffrig (quarti di finale)
 Madonna Schacht /  Annette Van Zyl (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1965